Niemcy:
 Römhild – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen

Osoby:
 Inge-Susann Römhild – niemiecka muzyk

Zobacz też:
 Saksonia-Römhild
 Schmidt-Römhild